Боливија има више значења:

 Боливија
 Боливија (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Боливија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику